Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову з рахунком 6–2, 6–7(1–7), 6–1.

Під час своєї останньої появи на Вімблдоні Кріс Еверт, яка поступилась Граф у півфіналі, досягнула свого 52-го півфіналу на турнірах Великого шолома, що є рекордом Відкритої ери. За свою кар'єру лише чотири рази їй не вдалося досягнути цієї стадії змагань, а з 18 разів на Вімблдоні їй це не вдалося зробити лише на одному турнірі, 1983 року.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Габріела Сабатіні (2 коло)
  Кріс Еверт (півфінал)
  Зіна Гаррісон (2 коло)
  Гелена Сукова (4 коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (3 коло)
  Наташа Звєрєва (3 коло)
  Яна Новотна (4 коло)
  Моніка Селеш (4 коло)
  Мері Джо Фернандес (4 коло)
  Гелен Келесі (1 коло)
  Гана Мандлікова (4 коло)
  Лорі Макніл (4 коло)
  Сьюзен Слоун (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір